Stigand (mort en 1072) est archevêque de Cantorbéry de 1052 à 1070.
 Stigand (mort en 1087) est évêque de Selsey puis de Chichester de 1070 à 1087.
 Stigand de Mézidon (mort en 1066) est un baron normand.

  (1877-1919) est un officier britannique.

Voir aussi